Watermark kan syfta på:

 Watermark (musikalbum av Art Garfunkel) – ett album av Art Garfunkel från 1977
 Watermark (musikalbum av Enya) – ett album av Enya från 1988